Hotopp ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hotopp (* 1886, † nach dem 1. August 1942), deutscher Schriftsteller
 Ludwig Hotopp (1854–1934), deutscher Bauingenieur

Siehe auch:
 Hotop